Ban kan syfta på:

 Ban, slagyta på en hammare
 Ban, titel på härskare över ett banat i kungariket Ungern

Platser

Burkina Faso 

 Ban (ort), Boucle du Mouhoun, Province de la Kossi,

Indonesien 

 Pulau Baam, ö, Moluckerna, 
 Desa Ban, administrativ by, Provinsi Bali,

Iran 

 Ben (stad i Iran), Chahar Mahal och Bakhtiari, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar